Ле-Плуайро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північ від Парижа, 45 км на південний схід від Ам'єна, 40 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ле-Плуайрон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Плуайрон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза